Fyoll (auch: Fyol, Viol) ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Fyoll (* um 1425, † vor dem 31. Oktober 1486), deutscher Maler und Bildschnitzer, Sohn von Sebald Fyoll
 Hans Fyoll (1460–1531), deutscher Maler, Sohn von Conrad Fyoll
 Sebald Fyoll (1400/1410–1462), deutscher Maler, Vater von Conrad Fyoll